Жу́ково — деревня в составе Пашковского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Находится в 12 км севернее Могилёва, в 3 км от железнодорожной станции Полыковские Хутора на линии Могилёв — Орша. Рельеф равнинный, на востоке граничит с лесом и течёт река Дубровенка (приток реки Днепр). Транспортные связи по шоссе Могилёв — Шклов, которое проходит рядом с деревней.

Демография 
В 2007 году 52 домохозяйства, 90 жителей.

История 
Известна в ВКЛ с XVII века.

В 1635 году село в Брилевском войтовстве Могилёвской экономии Оршанского уезда, государственная собственность.

В 1742 году 13 дворов.

С 1772 года в Российской империи. В 1777 году в Могилёвском округе Могилёвской губернии.

В 1785 году в составе имения Полыковичи Могилёвского уезда, 18 дворов, 127 жителей, собственность помещика.

В конце XVIII века— 1-й половине XVIII века — собственность Могилёвского епископата.

В 1834 году 12 дворов, 76 жителей, государственная собственность.

Согласно переписи 1897 года в Полыковичской волости Могилёвского уезда Могилёвской губернии, 38 дворов, 248 жителей. Имелись хлебозапасный магазин, школа грамоты, которая в 1911 году преобразована в церковно-приходскую, а в 1917 году — в земскую. Рядом стояли 2 одноимённые усадьбы (4 двора, 32 жителя).

В 1909 году 45 дворов, 307 жителей. Местному помещику в это время тут принадлежало 508 десятин земли.

На базе дореволюционной создана рабочая школа 1-й степени, в которой в 1925 году было 87 учеников, имелся драматический кружок.

10 июля 1920 года организована сельскохозяйственная артель «Восход 2», в которую входили 17 хозяйств.

С 20 августа 1924 года в Пашковском сельском совете.

С 17 июля 1924 года по 26 июля 1930 года в Могилёвском районе Могилёвского округа. В 1926 году 85 дворов, 437 жителей. В 1930-е годы сельчане вступили в колхоз.

С 20 февраля 1938 года в Могилёвской области.

В Великую Отечественную войну с конца июля 1941 года до 28 июня 1944 года оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.

В 1990 году 75 хозяйств, 193 жителя, в составе колхоза имени В. Володарского (центр — деревня Новое Пашково). Располагались производственная бригада, ферма крупного рогатого скота, работал магазин.

См. также 
 Пашковский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 5, кн. 1. Магілёўская вобласць / У. У. Бянько і інш. — Мн.: БелЭн, 2008. — 727 с. ISBN 978-985-11-0409-9.
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць / У. Д. Будзько і інш. — Мн.: БелЭн, 2009. — 591 с. ISBN 978-985-11-0440-2.
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 7, кн. 3. Магілёўская вобласць / У. А. Бадакоў і інш.; пад навуковай рэдакцыяй А. І. Лакоткі. — Мн.: БелЭн, 2009. — 542 с. ISBN 978-985-11-0452-5.

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Населённые пункты Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь 

Населённые пункты Могилёвского района